«Гвезда» (Хеб) () — чеський футбольний клуб з міста Хеб. Клуб був заснований в 1951 році і у 80-х — 90-х роках стабільно виступав у вищому дивізіоні Чехословаччини, а потім Чехії аж до свого розформування у 1996 році. Пізніше, у 2001 році, був відроджений після банкрутства і виступає у нижчих лігах Чехії.

Історія 
Історія клубу почалася в роки після Другої світової війни, коли місцеві залізничники створили свій футбольний клуб, що отримав назву «Соколово» (Хеб). Через кілька років він перейшов під патронат тодішнього Міністерства внутрішніх справ. Окрім нової назви «Руда Гвезда», результати команди також зросли, і незабаром команда вийшла до Другої чехословацькою лігою. У ній клуб залишався в протягом декількох сезонів, поки в сезоні 1979/80 команда під керівництвом тренера Їржі Лопати не вийшла до вищого дивізіону Чехрсловаччини, де постійно грала (за винятком сезону 1992/93) аж до свого розформування після закінчення сезону 1995/96. Найбільший успіхом команди в чемпіонаті 4-те місце в сезоні 1993/94.

Клуб також виступав у Європі, граючи в Кубку Мітропи 1980 року та в Кубку Інтертото 1981 року, в якому команда виграла свою групу.

У команді виступало багато відомих гравці, які грали тут, коли проходили військову службу (наприклад Йозеф Хованець, Властиміл Петржела, Ярослав Шилгавий, Алеш Нешицький, Павел Врба, Радек Друляк, Іво Кнофлічек, Ян Стейскал, Роман Куклета, Томаш Скугравий, Горст Зігль, Вітезслав Лавічка, Людек Міклошко, Павел Кука, Любомір Поклюда, Петер Герда, Зденек Грушка та інші).

З 1996 року збереглась лише молодіжна команда, втім з 2001 року знову була відроджена доросла команда під назвою «Уніон Хеб 2001», що стала виступати у нижчих лігах країни. 2011 року клуб бул перейменовано у «Гвезда» (Хеб).

Колишні назви клубу 
Джерело:

 1951 — ВСЄ Соколово Хеб ()
 1953 — ДСО Руда Гвезда Хеб ()
 1966 — ВТЄ Дукла Гранічар Хеб ()
 1972 — ТЄ Руда Гвезда Хеб ()
 1990 — СКП Уніон Хеб ()
 1994 — ФК Уніон Хеб ()
 1996 — СК Хеб ()
 2001 — ФК Уніон Хеб 2001 ()
 2011 — ФК Гвезда Хеб ()

Статистика 
Джерела:

Єврокубки

Кубок Інтертото 1981 

|}

Відомі гравці 
 Павел Недвед, 1985—1986, молодіжні команди
 Йозеф Хованець, 1979—1981, 52 гри, 4 голи
 Мілан Свойтка, 1979—1998, 164 гри, 8 голів
 Владімір Грушка, 1979—1981, 3 гри, 1 гол
 Зденек Коубек, 1967—1969, 1979—1983, 5 ігор
 Павел Кука, 1987—1989, 36 ігор, 9 голів
 Любімір Поклюда 1979—1984, 4 гри, чемпіон світу у складі олімпійської збірної Чехословаччини 1980 року
 Петр Самець, 1992—1995, 9 ігор, 2 голи
 Хорст Зігль, 1989—1990, 23 ігор, 7 голів
 Ян Стейскал, 1982—1983, 22 гри
 Мілан Колоух, 1987—1995, 124 гри, 4 голи
 Петер Герда, 1984—1987, 88 ігор, 27 голів
 Мілан Лінденталь, 1979—1989, 259 ігор, 48 голів
 Радке Друляк, 1982—1987, 122 гри, 38 голів
 Ярослав Шилгавий, 1980—1990, 243 гри, 12 голів
 Мірослав Шебеста, 1992—1996, 258 ігор, 52 голи

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт (чеськ.)
Футбольні клуби, засновані 1951
Футбольні клуби, засновані 2001
Футбольні клуби Чехії
Хеб
Футбольні клуби, розформовані 1996
1996 у чеському спорті